Lion Air (Indonesië) - een binnenlandse luchtvaartmaatschappij met als thuishaven Jakarta in Indonesië.
 Lion Air (Nederland) - een luchtvaartmaatschappij en vliegschool met als thuishaven Rotterdam Airport in Nederland.